Canton peut faire référence à :

Entité territoriale 
Un canton est une entité territoriale infra-étatique, dont le statut varie fortement selon les États :

canton électoral (Belgique) (:nl:Kieskanton) ;
 canton judiciaire (Belgique) (:nl:gerechtelijk kanton) ;
 partie de forêt (par exemple, en forêt de Soignes, le canton de la Reine et le canton des Patriotes) ;
 canton scolaire (Belgique) ;
 canton de milice (Belgique).

Les cantons de la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine sont des subdivisions administratives qui correspondent au second niveau de l'autonomie locale dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine, le premier niveau étant la municipalité.

Un canton (township) est une division cadastrale de 10 milles sur 10 milles (100 milles carrés soit environ 259 km²), qui à l'origine a constitué le cadastre en vue de la colonisation du territoire.
 Au Québec et en Ontario, le canton a servi de base pour les municipalités de canton et les cantons, bien qu'une municipalité ne soit pas nécessairement obligée de suivre les limites du canton cadastral.

Canton est le nom en français de Guangzhou.
Le canton () est une division administrative.

Le canton est la division administrative d'une province au Costa Rica.

Le canton est la division administrative immédiatement inférieure à la province.

Un canton a été une division administrative de durée éphémère créée en 1873 lors de la Révolution Cantonale au temps de la Première République espagnole.

Canton français, une division administrative et une circonscription électorale en France.

Depuis le décret de l'Assemblée constituante du  et les nombreuses modifications qui suivirent, le canton français est une subdivision administrative dont le rayon ne devait pas dépasser 1 myriamètre autour du chef-lieu, soit 10 km.

Le canton est une division administrative au Luxembourg, située au dessus de la commune.

Les cantons suisses, États de la Confédération suisse.

Un canton est une division administrative de deuxième niveau.

Toponymes

Cantons-de-l'Est, région touristique et ancienne région administrative du Québec (1966-1981), aujourd'hui redécoupée pour donner l'Estrie.
 Cantons-de-l'Ouest, cantons des nouveaux secteurs en Ontario à la fin du .

Canton (en français) ou Guǎngzhōu en mandarin (广州市/廣州市), ville chinoise.

Canton, ville de Caroline du Nord ;
 Canton, ville du Connecticut ;
 Canton, ville du Dakota du Sud ;
 Canton, ville de Géorgie ;
 Canton, ville de l'Illinois ;
 Canton, ville située au Kansas ;
 Canton, ville dans l’État du Maine ;
 Canton, ville du Massachusetts ;
 Canton Township, dans la banlieue de Détroit, Michigan ;
 Canton, ville du Minnesota ;
 Canton, ville du Mississippi ;
 Canton, une ville du comté de Lewis, dans le Missouri ;
 Canton, ville de l’État de New York, à ne pas confondre avec Canton, dans le même État ;
 Canton, ville de l’Ohio ;
 Canton, ville de l'Oklahoma ;
 Canton, borough de Pennsylvanie ;
 Canton, ville du Texas ;

 .

Canton, atoll des Kiribati, dans l’archipel des Phoenix

Autre 

 Le nom d'un paquebot, le SS Canton
 Un canton ferroviaire, une subdivision d'une voie ferrée servant au cantonnement 
 canton, pièce héraldique qui apparaît dans les blasons.

Références 

Administration territoriale
Homonymie de toponyme